Тогоев — фамилия; имеет женскую форму Тогоева.
 Тогоев, Даниил Николаевич (1891—1939) — советский деятель, Председатель Исполнительного комитета Советов Северо-Осетинской АССР.
 Тогоев, Николай Борисович (1923—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.